En Pologne, Orłów peut désigner :

 Orłów, village de la voïvodie des Basses-Carpates.

 Orłów, village de la voïvodie de Łódź.

 Orłów, village du powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie.
 Orłów, village du powiat de Szydłowiec, dans la voïvodie de Mazovie.

 Orłów, village de la voïvodie de Petite-Pologne.